Чемпіонат Львівської області з футболу 2013 року — футбольні змагання серед аматорських команд Львівщини, які проводилися Федерацією футболу Львівської області у Прем'єр-лізі та Першій лізі, а також спільно з Львівською обласною асоціацією футболу «Колос» у Другій та Третій лігах. Змагання у Прем'єр-лізі, Першій та Другій лігах проводились як серед дорослих складів, так і серед юнаків. У Третій лізі першість проходила тільки серед основних складів.

ПРЕМ'ЄР-ЛІГА 

В 6-му Чемпіонаті Львівщини серед команд Прем'єр-ліги взяли участь дванадцять колективів, які в двоколовому турнірі в період з 21 квітня по 3 листопада 2013 року виборювали звання чемпіона області. Із команд-учасниць попереднього чемпіонату, — відсутні  «Сокіл» Золочів, який припинив існування та ФСК «Яворів» котрий вирішив заявитися у другу лігу.

Достроково, за два тури до завершення змагань, вдруге поспіль переможцем став винниківський «Рух». Чемпіонами області в складі команди стали: Баглай Андрій, Блавацький Андрій, Бойко Роман, Гусаковський Юрій, Даниловський Сергій, Деревльов Костянтин, Дикий Іван, Дмитрух Віталій, Іванський Любомир, Козловський Григорій, Козловський Святослав, Костик Богдан, Макар Володимир, Манорик Роман, Поліванов Віктор, Романів Володимир, Сергеєв Сергій, Шевчук Юрій, Шептицький Михайло, Шептицький Олег, Шпирка Роман, Шульган Руслан, Яценків Ігор;
Тренер: Роман Гданський. Президент клубу: Григорій Козловський.

Після першого кола «Карпати» Кам'янка-Бузька та «Карпати-ДДПУ» Доброгостів/Дрогобич знялись із змагань, в матчах що залишились їм зараховано технічні поразки 0:3.

* — матч на полі команди-суперника.  
С — матч відбувся на стадіоні «Сокіл» міста Сокаль.  
М — матч відбувся на стадіоні села Муроване.

* — неявка на матч однієї з команд.

1 — результат матчу «Скала-2» Моршин — «Карпати-ДДПУ» Доброгостів/Дрогобич — 1:0 анульовано рішенням КДК ФФЛО від 29 липня 2013 року, оскільки за «Скалу-2» Моршин виступало кілька гравців основи. Моршинцям зараховано технічну поразку 3:0.

2 — матч «Карпати» Кам'янка-Бузька — «Погонь» Львів зупинено на 91-й хвилині за рахунку 1:0. Рішенням КДК ФФЛО від 29 липня 2013 року «Погоні» зараховано технічну поразку 3:0.

3 — результат матчу «Скала-2» Моршин — «Карпати» Кам'янка-Бузька — 1:0 анульовано рішенням КДК ФФЛО від 29 липня 2013 року, оскільки за «Скалу-2» Моршин виступало кілька гравців основи. Моршинцям зараховано поразку 3:0.

4 — результат матчу «Погонь» Львів — «Рух» Винники — 0:0 анульовано, «Погоні» зараховано поразку 0:3.

5 — результат матчу СКК «Демня» — ФК «Миколаїв» — 3:3 анульовано рішенням КДК ФФЛО від 23 жовтня 2013 року після протесту поданого ФК «Миколаїв». Господарям зараховано поразку 0:3.

6 — оскільки «Карпати» Кам'янка-Бузька та «Карпати-ДДПУ» Доброгостів/Дрогобич знялись із чемпіонату після першого кола, у другому колі в матчі між ними обидвом клубам зараховано технічну поразку 0:3.

Найкращі бомбардири Чемпіонату:

Юнацький чемпіонат 
Чемпіонами Львівщини серед юнаків вдруге поспіль стали юні футболісти ФК «Миколаїв».

* — матч на полі команди-суперника.  
С — матч відбувся на стадіоні «Сокіл» міста Сокаль.  
М — матч відбувся на стадіоні села Муроване.

* — неявка на матч однієї з команд.

1 — результат матчу СКК «Демня» — ФК «Миколаїв» — 2:2 анульовано рішенням КДК ФФЛО від 23 жовтня 2013 року після протесту поданого ФК «Миколаїв». Господарям зараховано поразку 0:3.

2 — оскільки «Карпати» Кам'янка-Бузька та «Карпати-ДДПУ» Доброгостів/Дрогобич знялись із чемпіонату після першого кола, у другому колі в матчі між ними обидвом клубам зараховано технічну поразку 0:3.

Найкращі бомбардири юнацького чемпіонату:

ПЕРША ЛІГА 
Змагання в Першій лізі пройшли в два етапи. На першому етапі всі команди розділені на дві групи за територіальним принципом визначали переможців груп, які у фіналі із двох матчів виявляли переможця першої ліги, — ним став новояворівський «Гірник». Команди, які на першому етапі зайняли другі місця у групах — розіграли бронзові нагороди першості.

Серед команд, які в попередньому сезоні виступали в першій лізі відсутні дискваліфіковані «Шляховик» Запитів та ФК «Синьковичі», а також ФК «Рава» Рава-Руська, ФК «Сокаль» Сокаль, «Буг» Буськ, «Карпати» Турка, ФК «Жовква» Жовква, «Кордія» Брюховичі, ФК «Вільхівці» Вільхівці, — які не виявили бажання продовжувати виступи в першості області. «Спиртовик» Лопатин, «Сокіл» Борщовичі і «Дністер» Розвадів продовжили свої виступи у Другій лізі. СК «Дон Боско» Львів, змінив назву на ФК «Опір» Львів та заявився в Прем'єр-лігу області.

ФІНАЛ:
  «Кар'єр-Прикарпаття» Торчиновичі/Старий Самбір − «Гірник» Новояворівськ  
3:2, 0:2

Матч за третє місце:
 «Ураган» Раденичі − ФК «Лапаївка» Лапаївка 
3:2, 2:7

ПЕРШИЙ ЕТАП

Група «А»

Перед початком змагань «Водник» Львів відмовився від участі в турнірі.
ЛСК «Погонь-2» Львів після першого кола знялась із змагань, у матчах другого кола їм зараховано технічні поразки 0:3.

Л — матч відбувся на стадіоні села Лисиничі.

* — неявка на матч однієї з команд.

Група «Б»

Після першого кола із першості знялась команда «Улар-Дністер» Київець, у матчах другого кола їй зараховано поразки 0:3.

* — неявка на матч однієї з команд.

1 — результат матчу «Авангард» Жидачів — «Нафтовик» Борислав — 2:1 анульовано. Команді «Авангард» зараховано технічну поразку 0:3.

Кращі бомбардири Першої ліги

Юнацька першість(1 ліга) 

Змагання пройшли у два етапи. На першому етапі 28 команд розділені на дві групи визначали переможців груп. У фіналі, який складався з двох матчів, переможці груп визначили володаря золотих нагород, а команди які зайняли другі місця в групах, володаря бронзових медалей.

ФІНАЛ:
  «Кар'єр-Прикарпаття» Торчиновичі/Старий Самбір − ФК «Лапаївка» Лапаївка  
0:2, 0:3

Матч за третє місце:
  ФК «Добросин» Добросин − ФК «Стебник» Стебник 
2:0, 1:1

ПЕРШИЙ ЕТАП

Кращі бомбардири юнацької першості

ДРУГА ЛІГА 
Змагання пройшли у два етапи. На першому етапі всі команди, розділені на дві групи за територіальним принципом, визначали переможців груп. У фіналі, який складався з двох матчів, переможці груп визначили володаря золотих нагород, а команди які зайняли другі місця в групах, володаря бронзових медалей.

Серед команд, які в попередньому сезоні виступали в Другій лізі відсутні ФК «Рясне» Підрясне, ФК «Перемишляни» та «Запорожець» Нижанковичі, які не виявили бажання продовжувати виступи в першості області, — а також «Ватра» Пикуловичі, яка опустилась в Третю лігу.

ФІНАЛ:
  «Галичина» Бібрка − «Стандарт» Артасів  
0:0, 3:1

Матч за третє місце:
 ФК «Городок/Черляни» Городок/Черляни − «Галичина» Великий Дорошів  
1:3, 1:2

ПЕРШИЙ ЕТАП

Група «А»

В групі стартувало тринадцять колективів, але після п'ятого туру команда ФК «Зашків» знялася із змагань, — результати всіх матчів за їх участю анульовано.

Після першого кола «Сокіл» Борщовичі відмовився продовжити участь у змаганнях, в матчах що залишились їм зараховано технічні поразки 0:3.

* — матч на нейтральному полі через дискваліфікацію власного стадіону.

* — неявка на матч однієї з команд.

1 — в таблиці вказано технічний результат матчу. Стадіон команди «Спиртовик» дискваліфікований до закінчення сезону.

2 — результат матчу «Сокіл» Борщовичі — ФСК «Яворів» — 0:0 анульовано. Команді «Сокіл» зараховано поразку 0:3.

Група «Б»

Перед початком змагань «Ольвія» Бібрка змінила назву на «Галичина».

В групі стартувало чотирнадцять колективів, але після шостого туру команда ФК «Давидів» була знята із змагань рішенням КДК ЛОАФ «Колос» від 12 червня 2013 року за порушення Регламенту обласних змагань та Дисциплінарного регламенту, та відсторонена від обласних змагань терміном на два роки (до 1-го червня 2015-го року), — результати всіх матчів за їх участю анульовано.

* — неявка на матч однієї з команд.

1> — матч ФК «Давидів» — «Чайка» Ставчани зупинено при рахунку 1:4 через безлад на стадіоні. Команду ФК «Давидів» знято із змагань. Результати всіх матчів за їх участю анульовано.

2 — результат матчу «Юність» Верхня Білка — ОФК «Легіон» Львів — 3:1 анульовано. Команді «Юність»  зараховано поразку 0:3.

Кращі бомбардири Другої ліги

Юнацька першість(2 ліга) 

В турнірі юнацьких команд не брали участь ОФК «Легіон» Львів та «Галичина» Бібрка. Всі команди поділені на дві групи за територіальним принципом, визначали переможців груп. У фіналі, який складався з двох матчів, переможці груп визначили володаря золотих нагород, а команди які зайняли другі місця в групах, володаря бронзових медалей.

ФК «Зашків» та ФК «Давидів» знято із змагань, результати матчів за їх участю анульовано. «Сокіл» Борщовичі знявся із змагань після 1-го кола, в решті матчів їм зараховано поразки 0:3.

ФІНАЛ:
 «Сокіл» Сокільники — «Нива» Дубляни 
2:0, 0:1

Матч за третє місце:
 ФК «Городок/Черляни» — «Галичина» Великий Дорошів  
1:1, 1:3
 

Кращі бомбардири юнацької першості

ТРЕТЯ ЛІГА 

Перед початком першості «Міраж» Зубра змінив назву на ФК «Зубра», а «Шляховик» Запитів, — на ФК «Запитів».

«Стріла» Лагодів після першого кола знялась із змагань, а ФК «Куровичі» після 16-го туру припинив виступи в першості області. У всіх матчах, що залишились, їм зараховано технічні поразки 0:3.

* — неявка на матч однієї з команд.

1 — в першості області стартувала команда ФК «Чишки» Чишки, яка після восьмого туру припинила участь в змаганнях. З десятого туру їх замінила команда «Ватра» Тарасівка. Результати команди ФК «Чишки» виділено курсивом.

2 — результат матчу «Золота Липа» Чемеринці — ФК «Колос» Куровичі — 1:1 анульовано. Команді «Золота Липа» зараховано технічну перемогу 3:0, після чого ФК «Колос» Куровичі припинили участь в першості.

3 — оскільки ФК «Стріла» Лагодів та ФК «Колос» Куровичі знялись із чемпіонату, у другому колі обидвом клубам зараховано поразку 0:3.

4 — результат матчу «Еталон» Підгайчики — ФК «Запитів» — 2:2 анульовано. Команді «Еталон» Підгайчики зараховано технічну перемогу 3:0.

Найкращі бомбардири Третьої ліги:

ЖІНКИ. ЧЕМПІОНАТ ОБЛАСТІ 
2013 року відбувся прем'єрний чемпіонат Львівської області серед жіночих команд. Попередню згоду взяти участь у чемпіонаті виявили п'ять команд, але команда Добросина відмовилась приїхати на турнір до Новояворівська. Тому участь в чемпіонаті взяли чотири команди котрі за підсумками одноколового турніру в період з 29 по 31 липня 2013 року на стадіоні міста Новояворівська визначили першого чемпіона Львівської області та призерів змагань. Найкраще на футбольному полі виступили дівчата з команди «Медик» Моршин, які досягли стовідсоткового результату. До речі моршинський «Медик» став також переможцем першості України серед команд Першої ліги і отримав право у наступному сезоні виступати у Вищій лізі.

У складі команди-переможниці виступали: Буц Руслана, Ковач Ніколетта, Красівська Олександра, Кулик, Магуцій Уляна, Мухлиніна, Пазюк Анастасія, Папіж Любов, Пекарюк Софія, Рип'як Лілія, Сірмай Анастасія, Таталіба Руслана, Чернета Марта, Чернець Іванна, Щемур Христина, Ільницька, Швець, Славич Ірина, Чайка Надія, Стельмах Марія, Стеца Надія, Шипівдич.
Тренер команди: Ігор Швець. Президент клубу: Дмитро Бульбах.

Найкращі бомбардири: Анастасія Пазюк та Анастасія Сірмай (обоє «Медик» Моршин) — по 3 голи.

Примітки 
 —— діючий чемпіон(переможець попереднього розіграшу).

 —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала на порядок вищій за рангом лізі і опустилась в нижчу лігу.

 —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала на декілька порядків вищій за рангом лізі і опустилась в нижчу лігу.

 —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала на порядок нижчій за рангом лізі і піднялась у вищу за рангом лігу.

 —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала або на кілька порядків нижчій за рангом лізі, або взагалі ніде не виступала і допущена до змагань не за спортивним принципом, а з якихось інших міркувань.

Див. також 
 Кубок Львівської області з футболу 2013
 Суперкубок Львівської області з футболу

Джерела 
 Федерація футболу України 
 Федерація футболу Львівської області
 ФутболПростір.

2013 у футболі
Чемпіонат Львівської області з футболу
2013 в українському спорті
2013 у Львівській області